Kaznelson (; in anderen Schreibweisen: Katznelson, Katzenelson, Katsnelson) ist ein jüdischer Familienname und der Name folgender Personen:

 Berl Kaznelson (1887–1944), israelischer Arbeiterführer, Journalist und Politiker, siehe Berl Katznelson
 Dora Kacnelson (1921–2003), polnisch-jüdische Literaturwissenschaftlerin und Journalistin
 Jizchak Katzenelson (1886–1944), jüdischer Lyriker und Dramatiker
 Michail Iossifowitsch Kaznelson (* 1957), russisch-niederländischer theoretischer Festkörperphysiker
 Paul Kaznelson (1892–1959), deutsch-tschechischer Arzt.
 Siegmund Kaznelson (1893–1959), jüdischer Redakteur und Verleger

Siehe auch: Katznelson